Cloughoughter Castle (in Irlandese: Cloch Locha Uachtair), è un castello circolare in rovina, la cui costruzione risale al XIII secolo, costruito su una piccola isola del lago Lough Oughter, che si trova a poco meno di cinque chilometri dal centro cittadino di Killeshandra, nella Contea di Cavan in Irlanda.

Altri progetti 

C
Contea di Cavan